Par ordre alphabétique :
 Bertrand Bonello (né en 1968), réalisateur, scénariste et compositeur français ;
 Brad Bonello (né en 1984), joueur de hockey sur glace malto-canadien ;
  (né en 1977), coureur de VTT maltais ;
 Georges Bonello (1898–19??), joueur de football français ;
 Henry Bonello (né en 1988), joueur de football maltais ;
 John Bonello (né en 1958), joueur de football maltais ;
 Justin Bonello (né en 1971), cuisinier sud-africain ;
  (né en 1974), sprinter maltais ;
 Mathieu Bonello (né en 1982), joueur français de rugby à XV ;
 Matteo Bonello (?-?), baron normand du royaume de Sicile du  ;
  (née en 1985), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
  (né en 1985), pratiquant australien d'arts martiaux mixtes.

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais